Le nom John Cheyne peut désigner :

 John Cheyne (?-1414), diplomate anglais ;
 John Cheyne (1777 - 1836), médecin britannique.